

Mitologia 
 Alcesti – personaggio della mitologia greca, figlia del re di Iolco Pelia e di Anassibia
 Alcesti – personaggio della mitologia greca, moglie di Admeto

Onomastica 
 Alcesti – variante del nome proprio di persona Alceste

Opere teatrali 
 Alcesti – tragedia di Euripide
 Alcesti – tragedia di Frinico

Pagine correlate 
 Alceste